

События 
 5 июня — толпой немецких язычников — фризов, (жителей Фрисландии, островов и местности на побережье Северного моря) ударом ножа в голову убит английский христианский проповедник, один из крестителей Германии Бонифаций, ставший одним из самых почитаемых христианских святых.
 Св. Вальбурга (ок. 710—777) (сестра св. Виллибальда) стала аббатисой бенедиктинцев в Хайденхайме.
 Папа Стефан III (II) посетил Пипина в Париже и короновал его и его сыновей Карла и Карломана.
 754—755 — Два похода Пипина в Италию против лангобардов.
 Болгары потребовали от Константина уплаты дани и дошли до Константинополя. Константин разбил их и упорно преследовал. С 500 кораблями он вошёл в Дунай и разорил болгарские земли. У крепости Маркелл он вновь разгромил болгар. Болгары запросили мира.
 Константинопольский (Иерийский) собор. Объявил еретиками всех «древо- и костепоклонников». Гонения на иконопочитателей, монастыри и монахов.
 Созван так называемый «Иконоборческий» собор в Константинополе, обвинивший почитателей икон в идолопоклонстве, арианстве и несторианстве и анафемствовавшего иконопочитателей. Позже собор признан нелегитимным, «грабительским» и его решения полностью отменены на VII Вселенском соборе.
 754—775 — Халиф Абу Джафар аль-Мансур.
 Открыта первая аптека в Багдаде.

Скончались 
 Карломан (майордом Франкского королевства)
 Бонифаций (Святой)

См. также